Daniele Moretti (n. 1971) – calciatore italiano
 Daniele Moretti (n. 1977) – hockeista su ghiaccio italiano
 Daniele Moretti (n. 1980) – pallavolista italiano
 Daniele Moretti (n.1996) – ciclista italiano